Deux femmes issues de familles alliées aux Carolingiens ont porté ce prénom :
 Engelberge, femme de Louis II le Jeune, empereur d'Occident et roi d'Italie ;
 Engelberge, fille de Boson, roi en Provence et d'Ermengarde (elle-même fille de Louis II et de la première Engelberge) et femme de Guillaume le Pieux.

Voir aussi